Daha kan syfta på:
 Daha (djur), ett släkte insekter
 Desa Daha, en administrativ by i Indonesien